Ludwigsluster Chaussee steht für

 Ludwigsluster Chaussee (Grabow) 
 Ludwigsluster Chaussee (Parchim) 
 Ludwigsluster Chaussee (Schwerin)